Алур имеет несколько значений:

 Алур — нилотский народ в Демократической Республике Конго и Уганде  
 Алур — язык народа алур